Парламентские выборы прошли в Грузии 5 ноября 1995 года, и второй тур 19 ноября. Результатом была победа для «Союз граждан Грузии», который набрал 108 из 235 мест. Явка составила 66,6 %

Из-за своего статуса выборы не состоялись в Абхазии, в результате 12 депутатов, избранных в 1992 году, сохранили свои места.

Результаты

Примечания

Ссылки 
Парламентские выборы в Грузии
Ноябрь 1995 года
События 5 ноября
События 19 ноября
1995 год в Грузии